Naselja u Srbiji
 Radoševac (Babušnica, Srbija), naselje u općini Babušnica
 Radoševac (Golubac, Srbija), naselje u Golubac